Sezóna MLB 2011 začala 31. března 2011 a skončila 28. října 2011. Vítězem Světové série se stal po jedenácté ve své historii tým St. Louis Cardinals.

Základní část

Americká liga

Národní liga

Play-off

Externí odkazy 
 

Baseball v roce 2011
Major League Baseball